Sacconereis cettensis är en ringmaskart som beskrevs av Arnold Pagenstecher 1892. Sacconereis cettensis ingår i släktet Sacconereis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cettensis